MJN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Amborovy, Majunga / Mahajanga, Madagascar